Dvacátý čtvrtý ročník Superpoháru UEFA se odehrál mezi vítězem Ligy mistrů UEFA v ročníku 1998/99 – Manchesterem United a vítězem Poháru PVP ve stejném ročníku – SS Lazio.

Utkání se odehrálo 27. srpna 1999 na Monackém stadionu Stade Louis II., s výsledkem 0:1 ve prospěch Římského klubu.

Zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v Evropě v roce 1999
Zápasy Manchesteru United
Zápasy SS Lazio